Булохово — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Вехнянской волости.

Расположена в 3 км к западу от города Новоржев.

Население 

Численность населения по состоянию на конец 2000 года составляла 143 человека.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Зареченской волости с центром в д.Заречье, с 2006 до 2015 года — в Оршанскую волость.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района